Oraovac je lahko:
 Oraovac, Hrvaška
 Oraovac, Srbija

Glej tudi 

 Orahovica
 Orjahovo, Bolgarija